Pavon ou Pavón peuvent désigner :

Patronymes 
 Blanca Estela Pavón (1926—1949), actrice et chanteuse mexicaine ;
 Carlos Pavón (1973—), footballeur hondurien ;
 Cristian Pavón (1996—), footballeur argentin ;
 Francisco Pavón (1980—), footballeur espagnol ;
 José Antonio Pavón (1754—1840), botaniste espagnol ;
 José Ignacio Pavón (1791—1866), président du Mexique ;
 Michel Pavon (1968—), footballeur français ;
 Pablo Pavon, chef d'orchestre et chef de chœur franco-argentin ;  
 Pépito Pavon (1941—2012), footballeur franco-espagnol, père de Michel Pavon.

Toponymes 

 Pavón, localité argentine située dans le département de Constitución, dans la province de Santa Fe ;
 Pavón, localité argentine située dans le  d'Exaltación de la Cruz, dans la province de Buenos Aires.

Homonymie de patronyme